Le qualificazioni del singolare dell'Qatar Total Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jessica Pegula (qualificata)
  Laura Siegemund (qualificata)
  Patricia Maria Țig (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)

  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Anna Blinkova (qualificata)
  Kristýna Plíšková (qualificata)
  Misaki Doi (ultimo turno)

Qualificate 

  Jessica Pegula
  Laura Siegemund

  Anna Blinkova 
  Kristýna Plíšková

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2021